Chuukesisch (auch Chuuk, Ruk, früher Trukesisch; Truk) ist eine Sprache der Chuuk-Inseln (bis 1990 „Truk“), die zur austronesischen Sprachfamilie (Malayo-Polynesisch) gehört. Chuukesisch wird von 38.000 Einwohnern gesprochen. (Föderierte Staaten von Mikronesien)

Naheliegende Dialekte (mit einer lexikalen Entsprechung von um die 70–85 %) sind: Mortlockesisch, Puluwatesisch, Satawalesisch, Karolinisch, Woleaianisch, Mokilesisch und Ulithisch.

Alphabet 
Chuukesisch wird in einer lateinischen Schrift mit neun Vokalen (A a, Á á, E e, É é, I i, O o, Ó ó, U u, Ú ú) und 14 Konsonanten (F f, S s, K k, M m, Mw mw, N n, Ng ng, P p, Pw pw, R r, Ch ch, T t, W w, Y y) geschrieben.

Aussprache 
Chuukesisch hat die Besonderheit, dass es die Verwendung von Doppelkonsonanten am Wortanfang erlaubt. Es wird angenommen, dass der gemeinsame Vorfahre der westmikronesischen Sprachen dieses Merkmal hatte, aber die meisten seiner modernen Nachkommen es verloren haben.

Wörter und Phrasen 
 Hallo = Ran annim
 Ja = Ewer
 Nein = aapw
 Wie heißt du? = Ifa itom?
 Ich heiße . = Itei .
 Guten Morgen = Neesor annim
 Auf Wiedersehen = Kene nom

Weblinks 
 Report für Chuukesisch. Ethnologue

Einzelnachweise 

Einzelsprache
Mikronesische Sprachen
Chuuk (Bundesstaat)